Хасан Хатипоглу (; 19 июня 1989 года, Алашехир) — турецкий футболист, играющий на позиции защитника. Ныне выступает за турецкий клуб «Пендикспор».

Клубная карьера 
Хасан Хатипоглу — воспитанник турецкого футбольного клуба «Манисаспор». В 2007-2008 годах он играл за любительскую команду «Маниса Беледиеспор». Затем Хатипоглу выступал за «Айвалыкгюджю», а в 2009 году перешёл в клуб Третьей лиги «Афьонкарахисарспор».

Летом 2011 года Хасан Хатипоглу стал футболистом «Балыкесирспора», но тогда же был отдан в аренду на год команде Третьей лиги «Батман Петролспор». В 2013 году он с «Балыкесирспором» вышел в Первую лигу, а спустя год — в Суперлигу. 3 ноября 2014 года Хасан Хатипоглу дебютировал в турецкой Суперлиге, выйдя в основном составе в гостевом поединке против «Эскишехирспора».

Вторую половину сезона 2015/16 Хасан Хатипоглу провёл за команду Первой лиги «Болуспор», сезон 2016/17 — за «Сивасспор», а первую половину сезона 2017/18 — за «Самсунспор».

С начала 2018 года защитник играет за «Алтынорду».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте mackolik.com
 
 
 

Игроки ФК «Афьонкарахисарспор»
Игроки ФК «Балыкесирспор»
Игроки ФК «Батман Петролспор»
Игроки ФК «Болуспор»
Игроки ФК «Самсунспор»
Игроки ФК «Сивасспор»
Футболисты Турции
Игроки ФК «Алтынорду»
Игроки ФК «ББ Эрзурумспор»